Sabiniano (usurpador romano) — usurpador romano do 
 Sabiniano Magno — oficial romano do 
 Sabiniano (cônsul em 505) — oficial romano do 
 Papa Sabiniano — clérigo romano do 

Desambiguações de antropônimos